Der Weg zum Reichtum – film del 1916 diretto da Hubert Moest
Der Weg zum Reichtum – film del 1918 prodotto dalla Sascha-Meßter-Film